Па́влов — поширене російське прізвище. Жіноча форма — Павлова. Походить від особового імені Павло. Відомі носії:

А 
 Павлов Анатолій Володимирович (1919—2008) — вчений у галузі геометричного моделювання поверхонь, доктор технічних наук, академік АН вищої школи України, заслужений працівник вищої школи УРСР.
 Павлов Анатолій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Павлов Андрій (1979) — латвійський футболіст, воротар клубу «Сконто».
 Павлов Антон Гаврилович — Герой Радянського Союзу.
 Павлов Арсеній Сергійович (1983—2016) — російський терорист, більше відомий як Моторола. Учасник війни на сході України, командир батальйону ДНР «Спарта».
 Павлов Артемій Юхимович — удмуртський та радянський комуністичний діяч.

Б 
 Борис:
 Павлов Борис Михайлович — радянський кінорежисер.
 Павлов Борис Тимофійович — Герой Радянського Союзу.

В 
 Павлов Валентин Васильович (1916—1974) — радянський співробітник МВС СРСР, офіцер-танкіст в роки німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1945).
 Павлов Валентин Сергійович — радянський політичний діяч, перший і останній Прем'єр-міністр СРСР.
 Василь:
 Павлов Василь Борисович — український історик.
 Павлов Василь Васильович — учасник Другої світової війни, капітан, Герой Радянського Союзу
 Павлов Василь Вікторович (нар. 24 липня 1990) — російський i молдовський футболіст.
 Павлов Василь Володимирович — член громадської організації «Миколаївська обласна асоціація ветеранів Афганістану та АТО», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Павлов Василь Георгійович (1916—2017) — Герой Радянського Союзу.
 Павлов Василь Михайлович — радянський партійний діяч.
 Павлов Василь Михайлович — Герой Радянського Союзу, один з широнінців.
 Павлов Віктор Володимирович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлов Віктор Павлович — радянський та російський актор театру й кіно, Народний артист Росії.
 Павлов Віталій (1989) — латвійський хокеїст, нападник.
 Павлов Всеволод Володимирович (1898—1972) — радянський вчений — єгиптолог, доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв РРФСР, член Спілки художників СРСР.

Г 
 Павлов Георгій Васильович — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Павлов Григорій Родіонович — Герой Радянського Союзу.

Д 
 Дмитро:
 Павлов Дмитро Григорович — радянський воєначальник, генерал армії, Герой Радянського Союзу
 Павлов Дмитро Дмитрович (1903—1937) — комсомольський та партійний діяч.

Е 
 Павлов Едуард Едуардович (нар. 1965) — радянський та український футболіст і тренер.

Є 
 Євген:
 Павлов Євген Миколайович (нар. 1981, м. Тольятті, СРСР) — російський хокеїст, лівий/центральний нападник.
 Павлов Євген Степанович — український футболіст.
 Павлов Євген Федорович (1941—2020) — український живописець.

І 
 Іван:
 Павлов Іван Володимирович — український фігурист.
 Павлов Іван Дмитрович (Архімандрит Кирило, 1919—2017) — архімандрит Православної російської церкви.
 Павлов Іван Миколайович (1872—1951) — російський гравер і педагог.
 Павлов Іван Михайлович (1918—1981) — радянський льотчик-штурмовик, Герой Радянського Союзу.
 Павлов Іван Петрович (1849—1936) — російський фізіолог, лауреат Нобелівської премії в галузі медицини і фізіології.
 Павлов Іван Улянович (1893—1936) — один з перших радянських льотчиків, пізніше команир дивізії.
 Павлов Іван Хомович — двічі Герой Радянського Союзу.
 Павлов Ігор Васильович (1934—2010) — академік Інженерної академії України, професор, заступник Генерального конструктора АНТК імені Олега Антонова.
 Павлов Ігор Миколайович (1968—2015) — полковник Збройних сил України, загинув під час боїв за Дебальцеве.

К 
 Павлов Капітон Степанович (1792—1852) — український і російський художник
 Павлов Карпо Олександрович (1895—1957) — керівний працівник органів та організацій ВЧК, ГПУ, НКВД СРСР, генерал-полковник.
 Павлов Кирило — російський архимандрит
 Павлов Костянтин Володимирович — український економіст, доктор економічних наук, професор.
 Павлов Костянтин Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлов Костянтин Юрійович (1973) — народний депутат України 7-го та 8-го скликань.

Л 
 Павлов Леонід Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

М 
 Микола:
 Павлов Микола Микитович — Герой Радянського Союзу
 Павлов Микола Никифорович (1902—1985) — радянський астроном
 Павлов Микола Петрович — український футбольний тренер, колишній головний тренер збірної України.
 Михайло:
 Павлов Михайло Іванович — продюсер, режисер
 Павлов Михайло Олександрович — російський і радянський металург.
 Павлов Михайло Федорович — заслужений лісівник України.

О 
 Павлов Олег Данилович (1960—2013) — український педагог-фольклорист, письменник.
 Павлов Олег Олегович (1970—2018) — російський письменник.
 Павлов Олег Олексійович (? — 2020) — підполковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Олександр:
 Павлов Олександр Анатолійович — декан факультету інформатики та обчислювальної техніки, завідувач кафедри АСОІУ, доктор технічних наук, професор.
 Павлов Олександр Васильович (1880—1937) — радянський військовий діяч, комдив, був розстріляний під час Великого терору.
 Павлов Олександр Борисович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлов Олександр Валерійович (1984) — білоруський футболіст, півзахисник національної збірної Білорусі.
 Павлов Олександр Георгійович — Герой Радянського Союзу.
 Павлов Олександр Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Павлов Олександр Олександрович.
 Павлов Олександр Степанович (1905—1969) — український живописець.
 Олексій:
 Павлов Олексій Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Павлов Олексій Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Павлов Олексій Олександрович (1782—1865) — титулярний радник, чиновник для особливих доручень при Міністерстві внутрішніх справ Російської імперії, камер-юнкер.
 Павлов Олексій Петрович — геолог і палеонтолог
 Павлов Олексій Степанович (1832—1898) — історик церкви.

П 
 Павлов Павло Андрійович (1892—1924) — радянський військовий діяч, воював проти України за встановлення радянської влади
 Павлов Піт — білоруський музикант. Гітарист гуртів N.R.M. та Garadzkija.
 Павлов Пламен (1958) — болгарський історик, поет, журналіст, телеведучий.
 Павлов Платон Васильович (1823—1895) — російський історик.

С 
 Сергій:
 Павлов Сергій Валентинович (нар. 1969) — український економіко-географ
 Павлов Сергій Валерійович — український шахіст
 Павлов Сергій Васильович (1896—1844) — один з лідерів антибільшовицького козачого руху в період Другої світової війни та засновників Козачого Стану, генерал-майор Вермахту (1944, посмертно).
 Павлов Сергій Дмитрович (1897—1946) — радянський військовий діяч
 Павлов Сергій Іванович (*1935) — радянський і російський письменник-фантаст.
 Павлов Степан Степанович — український футболіст.
 Павлов Сергій Володимирович — український науковець.
 Павлов Сергій Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Ю 
 Юрій:
 Павлов Юрій Анатолійович (нар. 1962) — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
 Павлов Юрій Олександрович — український хокеїст і тренер.

Я 
 Павлов Яків Федотович — герой Сталінградської битви, сержант, Герой Радянського Союзу

Складові прізвища 
 Павлов-Сильванський Микола Павлович — російський історик і архівіст, державний і політичний діяч.

Павлова

Див. також 
 7008 Павлов — астероїд головного поясу.
 Павлова
 Павлове (значення)
 Академік Іван Павлов (фільм)

Примітки